De samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 1952-1955 biedt een overzicht van de Eerste Kamerleden in de periode na de Eerste Kamerverkiezingen van 26 juni 1952. De zittingsperiode ging in op 15 juli 1952 en liep af op 20 september 1955.

Er waren toen 50 Eerste Kamerleden, verkozen door vier kiesgroepen, samengesteld uit de leden van de Provinciale Staten van alle Nederlandse provincies. Eerste Kamerleden werden verkozen voor een termijn van zes jaar, om de drie jaar werd de helft van de Eerste Kamer hernieuwd.

Wijzigingen in de samenstelling gedurende de zittingsperiode staan onderaan vermeld.

Gekozen bij de Eerste Kamerverkiezingen van 26 juni 1952

KVP (17 zetels)
Cor Kropman, fractievoorzitter
Leo Beaufort
Adrianus Cornelis de Bruijn
Jo Derksen
Evert Kraaijvanger
Harry van Lieshout
Gérard Mertens
Herman Nijkamp
Louis Regout
Alphons Roebroek
Gustave Alexander Marie Joannes Ruijs de Beerenbrouck
Maan Sassen
Alphonse Marie Caspar Johannes Steinkühler
Frans Teulings
Huub van Velthoven
Harrie Verheij
Petrus Johannes Witteman

PvdA (14 zetels)
Kees Woudenberg, fractievoorzitter
George Cammelbeeck
Hugo Jozias de Dreu
Jan Hoogland
Jan Anne Jonkman
Paul Kapteyn
Jacob Kramer
Henk Oosterhuis
Wim Schermerhorn
Jan van Tilburg
Martina Tjeenk Willink
Joris in 't Veld
Gerard van Walsum
Floor Wibaut jr.

ARP (7 zetels)
Anne Anema, fractievoorzitter
Hendrik Algra
Isaäc Arend Diepenhorst
Herman Jan Hellema
Willem Rip
Jan Schipper
Jetze Tjalma

CHU (6 zetels)
Gualthérus Kolff, fractievoorzitter
Carel Gerretson
Rommert Pollema
Johannes Reijers
Gerrit Vixseboxse
Johannes de Zwaan

VVD (4 zetels)
Anthonie Nicolaas Molenaar, fractievoorzitter
Herman Derk Louwes
Reint Hendrik de Vos van Steenwijk
Willem Carel Wendelaar

CPN (2 zetels)
Jaap Brandenburg, fractievoorzitter
Cor Geugjes

Bijzonderheden
 Bij de Eerste Kamerverkiezingen van 26 juni 1952 werd de volledige Eerste Kamer hernieuwd.
 Piet Lieftinck (PvdA) nam zijn benoeming niet aan. In zijn plaats werd Jan van Tilburg geïnstalleerd.
 Jaap Brandenburg (CPN) werd zowel door de kiesgroep III als de kiesgroep IV verkozen als Eerste Kamerlid. Hij opteerde voor kiesgroep III en werd in de kiesgroep IV vervangen door Cor Geugjes.

Tussentijdse mutaties

1952 
 2 september: Adrianus Cornelis de Bruijn (KVP) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot minister in het kabinet-Drees II. Op 21 oktober dat jaar werd Mattheüs van der Himst in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 2 september: Kees Woudenberg nam ontslag als waarnemend fractievoorzitter van PvdA en werd dezelfde dag nog opgevolgd door Joris in 't Veld.
 10 november: Alphonse Marie Caspar Johannes Steinkühler (KVP) overleed. Op 17 februari 1953 werd Nico Schuurmans in de ontstane vacature geïnstalleerd.

1953 
 3 januari: Harrie Verheij (KVP) vertrok uit de Eerste Kamer vanwege zijn drukke werkzaamheden. Op 3 maart dat jaar werd Arie de Goeij in de ontstane vacature geïnstalleerd.

1954 
 15 juni: Arie de Goeij (KVP) overleed. Op 6 juli dat jaar werd Harrie Verheij in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 16 oktober: Kees Woudenberg (PvdA) overleed. Op 23 november dat jaar werd Hilda Verwey-Jonker in de ontstane vacature geïnstalleerd.

1952-1955